Habitus (minéralogie), en cristallographie, la morphologie caractéristique d'un cristal
 Habitus (sociologie), en sociologie, un ensemble de dispositions durables et transposables
 Habitus (biologie), en biologie, l'aspect général du taxon
 Habitus, en médecine (terme en désuétude), l'apparence physique, l'aspect général du corps indiquant un état de santé ou de maladie, lié à l'hérédité et/ou aux habitudes de vie